Енрике може да се отнася за:

 Енрике Мореплавателя – португалски принц
 Енрике (р. 1977), бразилски футболист
 Енрике Иглесиас – испански певец
 Енрике Бернолди – бразилски пилот от Формула 1
 Енрике III – крал на Кастилия и Леон от 1390 до 1406 г.
 Eнрике Португалски – крал на Португалия от 1578 до 1580 г.
 Енрике Лисалде – мексикански актьор и режисьор.
 Енрике Иларио – португалски футболен вратар
 Енрике Пишон-Ривиере – аржентински психиатър, социолог и психоаналитик
 Енрике Едуарду Алвеш – бразилски политик
 Луис Енрике – бивш испански футболист и настоящ треньор по футбол